Чемпионат Европы по дзюдо 1984 года среди мужчин проходил в городе Льеж (Бельгия) 3 — 6 мая. Женское первенство прошло в городе Пирмазенс (ФРГ) 18 марта.

Медалисты

Мужчины

Медальный зачёт

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 
 
 
 

Спорт в Германии в 1984 году
Спорт во Франции в 1984 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Май 1984 года
Чемпионаты Европы в Бельгии
Чемпионаты Европы в ФРГ
Международные соревнования по дзюдо в Бельгии
Март 1984 года
События 18 марта
Международные соревнования по дзюдо в Германии
Чемпионаты Европы в 1984 году
Международные спортивные соревнования в Льеже
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце
Спорт в Пирмазенсе